Hiroyuki Takasaki (Yachiyo, 17 de março de 1986) é um futebolista profissional japônes, atacante, milita no Kashima Antlers.

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Kashima Antlers
Futebolistas do Ventforet Kofu
Futebolistas do Mito HollyHock
Futebolistas do Tokushima Vortis
Futebolistas do Matsumoto Yamaga FC